2 miejscowości w Polsce:
 Trzebieradz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gm. Świerzno
 Trzebieradz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gm. Nowe Warpno